Basaldella ima više značenja:
 Basaldella, Pordenone
 Basaldella, Udine